Бундесліга 2008–2009 () — 46-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 15 серпня 2008 традиційно матчем за участю діючого чемпіона — «Баварія» : «Гамбург». Останній тур було зіграно 23 травня 2009. За результатами сезону чемпіоном став «Вольфсбург», здобувши перший чемпіонський титул.

Зміни в порівнянні з попереднім сезоном

Зміни регламенту 
Починаючи з сезону 2008—09, по завершенню сезону проводиться плей-оф за участю шістнадцятої команди Бундесліги та третьої команди Другої Бундесліги. Переможець за сумою двох матчів здобуває право брати участь в наступному сезоні в основному чемпіонаті. До цього три команди, що посідали останні місця, вибували до Другої Бундесліги.

Зміни учасників 
Нюрнберг, Ганза та Дуйсбург завершили попередній чемпіонат на трьох останніх місцях і наступний сезон провели в Другій Бундеслізі. Їхнє місце посіли три найкращі команди за підсумками попереднього сезону з нижчого дивізіону: Менхенгладбах, Хоффенхайм та Кельн.

Інформація про команди

Стадіони 

1 Байєр домашні матчі 2009 року проводив у Дюссельдорфі на ЛТУ Арені, оскільки на домашньому стадіоні проводились роботи по збільшенню кількості глядацьких місць до 30,000.
2 Хоффенхайм домашні матчі 2008 року проводив у Мангеймі на стадіоні Карл Бенц, оскільки будівництво домашнього стадіону не було завершене.

Тренери, капітани та спонсори

Зміни головних тренерів

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Плей-оф 
Шістнадцята команда Бундесліги «Енергі» та третя команда Другої Бундесліги «Нюрнберг» зіграли між собою 2 матчі. Переможцем став «Нюрнберг», здобувши таким чином право продовжити виступи в Бундеслізі в наступному сезоні.

Статистика

Найкращі бомбардири

Нагороди

Гравець місяця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт , 
 Бундесліга на сторінці Німецької футбольної ліги, 
 Kicker magazine 

Німеччина
Німеччина
2008 у німецькому спорті
2009 у німецькому спорті
2008–2009